Rift puede referirse a:

 Rift, nombre común de las áreas donde se separan las placas tectónicas terrestres;
 Gran Valle del Rift, un rift que atraviesa África oriental de norte a sur; o
 Rift, álbum de la banda estadounidense Phish publicado en 1993.